Manzanilla de los campos puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.